Логачёвы — русский дворянский род.
 Логачёв, Александр Андреевич (1898—1983) — учёный-геофизик, профессор Горного института, лауреат Сталинской премии
 Логачёв, Алексей Александрович (род. 1985) — российский театральный режиссёр
 Логачёв, Андрей Александрович (род. 1971) — советский и казахстанский футболист
 Логачёв, Константин Иванович (1939—1997) — российский библеист, переводчик
 Логачёв, Николай Алексеевич (1929—2002) — советский и российский геолог
 Логачёв, Павел Владимирович (род. 1965) — российский физик, академик Российской академии наук
 Логачёв, Павел Осипович (1890—1957) — русский революционер, советский партийный и хозяйственный деятель, активный участник установления Советской власти в Медынском районе
 Логачёв, Сергей Сергеевич (род. 1995) — российский спидвейный гонщик, выступавший также в мотогонках на льду